Kaprál může být:

kaprál – poddůstojnická vojenská hodnost, desátník

příjmení osob
 Aleš Kaprál (1908–2000) – český chemik, podnikatel, odbojář a exulant
 Kaprálův mlýn – skautská základna u Ochoze u Brna
 Dora Kaprálová (* 1975) – česká dokumentaristka a literární kritička
 Václav Kaprál (1889–1947) – český hudební skladatel, otec Vítězslavy 
 Vítězslava Kaprálová (1915–1940) – česká hudební skladatelka, dcera Václavova
 Zeno Kaprál (1941–2020) – český básník